Sobradinhense – abitanti di Sobradinho (Bahia)
Sobradinhense – abitanti di Sobradinho (Rio Grande do Sul)